2 miejscowości w Polsce:
 Kobylinek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Płoniawy-Bramura
 Kobylinek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki